Mario Alberto Escobar Toca (19 september 1986) is een Guatemalteeks voetbalscheidsrechter. Hij is in dienst van FIFA en CONCACAF sinds 2015. Ook leidt hij wedstrijden in de Liga Nacional de Guatemala.

Op 5 augustus 2015 leidde Escobar zijn eerste wedstrijd in internationaal verband tijdens een duel tussen Santos Laguna en W Connection in de CONCACAF Champions League; het eindigde in 4–0 en de scheidsrechter hield zijn kaarten op zak. Op 28 maart 2015 had de Guatemalteek al zijn eerste interland geleid, toen El Salvador met 0–2 verloor van Argentinië. Ook tijdens dit duel gaf de leidsman geen kaarten.

In mei 2022 werd hij gekozen als een van de scheidsrechters die actief zouden zijn op het WK 2022 in Qatar.

Interlands 

Laatst bijgewerkt op 26 november 2022.

Zie ook 
 Lijst van voetbalscheidsrechters

Guatemalteeks voetbalscheidsrechter